La Coupe d'Asie masculine de basket-balll 2017 est la  d'Asie de basket-ball masculin organisé par la FIBA Asie. Elle a lieu du 8 août au  au Liban.

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Phase finale

Tableau 1-8

Références

Lien externe 

2017
Basket-ball
Asie
Sport en août 2017
Championnat d'Asie au Liban
Compétition de basket-ball au Liban
2017 au Liban